Кісва — один із варіантів назви річки Косівська в Закарпатській області
 Кісва — іхтіологічний заказник у Закарпатській області
 Кісва — традиційне покривало Кааби з чорного шовку з візерунком, вишитим золотими нитками